«Орёл» () — американский чёрно-белый немой художественный фильм режиссёра Кларенса Брауна с участием популярного актёра — звезды немого кино Рудольфа Валентино. Фильм, снятый в 1925 году, является вольной экранизацией произведения Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский».

Сюжет 
Офицер императорской гвардии Владимир Дубровский обратил на себя внимание царицы Екатерины II после спасения молодой девушки Маши. Царица пыталась соблазнить понравившегося ей храброго красавца-офицера, но корнет Дубровский отвергает её, покидает армию и становится изгоем.

По возвращении домой он узнаёт, что отец его при смерти, потерявший всё имущество и землю, отобранные у него новым соседом Кириллом Троекуровым и продажным судьёй. Отец умирает у сына на руках. Владимир клянётся отомстить и, собрав шайку разбойников, становится «Чёрным Орлом», своего рода Робин Гудом в чёрной маске. Во главе отряда всадников он встаёт на защиту бедных и угнетённых, но когда его люди захватывают девушку Машу, спасённую им однажды — он узнаёт, что она является дочерью того самого, ненавистного ему Кирилла Троекурова. Он тем не менее отпускает её.

Под именем учителя французского языка Леблана, он проникает в поместье Кирилла. Однажды ночью, скрыв своё лицо под маской, Владимир ворвался в спальню Кирилла. Старик на коленях просит пощады. Появляется Маша, и Чёрный Орёл сбегает через окно. Через несколько минут Дубровский вновь предстанет перед ней в облике учителя.

Схваченному казаками ближайшему помощнику Чёрного Орла Кирилл устраивает порку. Дубровский освобождает его и, сообщив своё настоящее имя, мчится прочь, прихватив с собой возлюбленную. Он схвачен полицией, но в тюрьме регистрирует брак с Машей. Царица с сожалением подписывает ему смертный приговор, но в конце концов передумывает и позволяет ему под чужим именем оставить Россию и уехать с Машей.

В ролях 
 Рудольф Валентино — Владимир Дубровский
 Вильма Банки — Маша Троекурова
 Луиза Дрессер — царица
 Альберт Конти — Кушка
 Джеймс Маркус — Кирила Троекуров
 Джордж Николс — судья
 Кэрри Кларк Уорд — тётя Аурелия
 Споттисвуд Аиткен — отец Дубровского (в титрах не указан)
 Гэри Купер — казак в маске (в титрах не указан)
 Мак Суэйн — хозяин гостиницы (в титрах не указан)
 Густав фон Сейффертиц — слуга, прислуживающий за ужином (в титрах не указан)

Критика 
Последние несколько фильмов Валентино не были особенно хорошо восприняты, но «Орёл» получил хорошие отзывы критиков и успех в прокате — хотя он и не был таким успешным, как его следующий фильм «Сын шейха».

В 2001 году фильм участвовал в номинации 100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет по версии AFI.

Премьеры 
  — 8 ноября 1925 года состоялась американская премьера фильма.
  — 22 февраля 1926 года состоялась европейская премьера в Лондоне.

Литература

Ссылки 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Vw26Xvbg

Примечания 

Фильмы-боевики США
Кинокомедии США
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы-мелодрамы США
Приключенческие фильмы США
Исторические фильмы США
Фильмы-драмы США
Экранизации «Дубровского»
Фильмы на английском языке
Фильмы о мести